Пашков (Пашкова) — русская фамилия, а также топоним.

Носители фамилии

Пашков 
 
 
 Пашков, Анатолий Игнатьевич (1900—1988) — советский экономист, член-корреспондент АН СССР.
 
 Пашков, Афанасий Филиппович (ум. 1664) — первый даурский воевода в 1650—1660 гг. Нёс надзор за опальным протопопом Аввакумом во время его первой ссылки.
 
 
 Пашков, Валерий Григорьевич (1937—2015) — советский футболист, игрок команды «Ростсельмаш» (1960—1965).
 
 Пашков, Виталий Кузьмич (1824—1885) — харьковский писатель, правнук д.с.с. Ивана Дмитриевича Пашкова.
 
 
 
 Пашков, Евгений — российский спортсмен (бобслей).
 Пашков, Евгений Валентинович (1944—2023) — советский учёный.
 
 Пашков, Еремей Афанасьевич — стольник и воевода.
 
 Пашков, Илья Михайлович (1897—1961) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Пашков, Ипполит Александрович (1847—1889) — дипломат, писатель и журналист Российской империи.
 Пашков, Константин Анатольевич (род. 1976) — российский историк медицины, доктор медицинских наук, профессор.
 
 Пашков, Николай Павлович (1880—1960) — русский художник.
 Пашков, Павел Павлович (1872—1952) — русский художник, профессор.
 Пашков, Пётр Егорович (1726—1790) — капитан-поручик лейб-гвардии Семёновского полка, сын денщика Петра I, позднее губернатора Астрахани, владелец Пашкова дома.
 Пашков, Сергей Вадимович (род. 1964) — российский журналист, заведующий Ближневосточным бюро ВГТРК и ранее военный корреспондент.
 Пашков, Филипп Иванович (по прозвищу Истома; 1583—1607) — казацкий сотник в г. Ельце после 1600 года. Возглавил одно из войск в походе Ивана Болотникова в 1606 году на Москву против царя Василия Шуйского.
 Пашков, Юрий Васильевич (1930—2017) — советский и российский поэт.



Населённые пункты 
 Пашков — хутор в Липецком районе Липецкой области России.
 Пашков — село в Бахмачском районе Черниговской области Украины.

Другое 
 Пашков дом — здание в Москве, на Моховой, 26, принадлежал П. Е. Пашкову, построен в 1784—1788 годах, сейчас занят Российской государственной библиотекой.
 «Пашков дом» — издательство в Москве.

См. также 
 Пашково
 Пашке